Weisrock ist der Name folgender Personen:
 David W. Weisrock (* 1972), US-amerikanischer Zoologe und Hochschullehrer
 Herbert Weisrock (* 1953), deutscher Jazzsaxophonist, Jazzfotograf und Grafiker.